Натуральне число 2040
 2040 рік до нашої ери
 2040 рік нашої ери